Miejscowości w Polsce:
 Wołcza Mała
 Wołcza Wielka
Miejscowość na Ukrainie:
 Wołcza Dolna
Zobacz też:
 Wołcza – rzeka  w woj. zachodniopomorskim